Biografies:
 Miquel Batllori i Munné (1909-2003), historiador i jesuïta.
 Antoni Batllori i Obiols (1951), dibuixant d'humor i caricaturista, més conegut com a Toni Batllori.
 Antoni Batllori i Jofré (1915-1999), dibuixant, pare de Toni Batllori.
 Joaquim Molas i Batllori (1930-2015), escriptor, historiador i professor universitari.
 Àlex Batllori (1991), actor.
 Isidre Molas i Batllori (1940), historiador i polític català.

 Arquitectura i geografia:
 Cal Batllori edifici de Sant Celoni (Vallès Oriental) que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
 Can Batllori, altrament anomenat Casa Roca, una casa de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
 Fàbrica Can Batllori, també anomenada Fàbrica Collet, un edifici protegit com a bé cultural d'interès local de l'Hospitalet de Llobregat.
 Veïnat de Batllori, forma part del municipi empordanès dEsponellà.

 Termes similars:
 La Batllòria entitat de població del municipi de Sant Celoni (Vallès Oriental), el nom probablement prové del mas Batllori.